Карека — бразильский футболист, нападающий.
 Карека (река) — река в Мурманской области.